Matsuo bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Chiba: Matsuo (Chiba) (heute: Sammu)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Matsuo (Han)
 die ehemalige japanische Automarke Matsuo (Automarke)

Matsuo ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Matsuo (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Matsuo Bashō (1644–1694), japanischer Dichter
 Katsuhiro Matsuo (* 1964), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kazuko Matsuo (1935–1992), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Kazumi Matsuo (* 1974), japanische Marathonläuferin
 Kenji Matsuo, japanischer Manager
 Naoto Matsuo (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Shizuka Matsuo (* 1986), japanische Badmintonspielerin
 Shōgo Matsuo (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Tomomi Matsuo (* 1968), japanische Badmintonspielerin
 Matsuo Toshio (1926–2016), japanischer Maler
 Yūji Matsuo (* 1954), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yūsuke Matsuo (* 1997), japanischer Fußballspieler